Brei steht für:

 Brei, Nahrungsmittel dickflüssiger bis halbfester Konsistenz

Brei ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Brei (* 1950), ehemaliger deutscher Fußballspieler und jetziger Trainer
 Franz Brei (* 1968), römisch-katholischer Priester in der Steiermark
 Hans Brei (* 1946), deutscher Basketballtrainer